Javier Jiménez del Pozo, calciatore spagnolo
Javier Jiménez Camarero, calciatore spagnolo